Cal Sant Antoni, casa del Molar (Priorat)
 Cal Sant (Balsareny), casa de Balsareny
 Cal Sant (Esparreguera), casa d'Esparreguera
 Cal Sant (la Coma), masia del poble de la Coma, al municipi de la Coma i la Pedra.
 Cal Sant (Ivars d'Urgell), monument del municipi d'Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell) inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
 Cal Sant (Sant Llorenç de Morunys), edificació que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès).
 Cal Sant (la Molsosa), masia de la Molsosa (Solsonès).
 Rasa del Cal Sant, torrent afluent per la dreta del Cardener a la Vall de Lord.